Långesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långesjö, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Långesjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun och Hylte kommun,  (42,1 ha)
Långesjön (Tönnersjö socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (17,3 ha)
Långesjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (5 ha)
Långesjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (34,1 ha)
Långesjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (3,2 ha)

Se även
Långesjö, småort i Tanums kommun, 
Långasjön
Långsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn